Who’s Laughing Now – album L.A.P.D.
 Who’s Laughing Now – singel Jessie J
Who’s Laughing Now – singel Avy Max